Лос Аресифес има више значења:

 Лос Аресифес (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Аресифес (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику